Calyptellopsis är ett släkte av svampar. Calyptellopsis ingår i familjen Hyaloscyphaceae, ordningen disksvampar, klassen Leotiomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Disksvampar
Calyptellopsis